Вом, ВОМ — может означать:

 Вом — река в России.

Аббревиатура 
 ВОМ — вал отбора мощности
 ВОМ — Всесоюзное общество мотоциклистов

См. также 
  (лат.)